Damernas 48 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2020 avgjordes den 24 juli 2021 i Tokyo i Nippon Budokan.

Medaljörer

|-
| width="200px" rowspan="2"| 48 kg
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" colspan="2"| 
|-
| colspan="2"| 
|}

Resultat

Finaler

Återkval

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Referenser

Externa länkar
Lottning

Judo vid olympiska sommarspelen 2020